Анджей Цинтяла (; 8 июня 1825, Казаковице-Гурне, Силезия — 18 февраля 1898, Цешин) — польский , , , , , видный  общественный и национальный деятель Тешинской Силезии.

Биография 
Родился в крестьянской семье. С 1839 года учился в гимназии. В 1842 году бросил учёбу и уехал в Краков, где работал в книжном магазине. В 1846 году возобновил прерванное образование и вернулся в гимназию. В сентябре 1847 года основал «Общество изучающих польский язык» в евангелической гимназии в Цешине.

Осенью 1848 года начал изучать право на юридическом факультете Ягеллонского университета. После его окончания в 1853 году вернулся в Цешин, где работал земским писарем, нотариусом в Цешине, в Шильдберге в Моравии, Фриштате и с 1881 года снова в Цешине. Вместе с Павлом Стальмахом был видным польским активистом в Тешинской Силезии.

Принимал участие в создании еженедельника «Tygodnik Cieszyński» (1848), Народной читальни и Сельскохозяйственного общества.

Сторонник чешско-польского сближения.

Похоронен на городском лютеранском кладбище в Цешине.

Избранные труды 
"Podręcznik prawnicki dła ludu wiejskiego" (1883);
 "Pieśni ludu szląskiego z okolic Cieszyna" (Краков, 1855);
 "Słownik wyrazów staropolskich, używanych w ks. cieszynskiem".
 "Nowości niesłychane dla śląskich chłopów" (1848)
 "Ustawa gminna i wyborcza" (1884)
 "Przysłowia, przypowieści i ciekawsze zwroty językowe ludu polskiego na Śląsku, w księstwie Cieszyńskiém (около 1000 пословиц, поговорок и т. п., записанных с обозначением местного произношения, 1885)
 "Słownik dialektyczny Śląska Cieszyńskiego"
 "Pamiętnik wydany w (1900) roku w Cieszynie"
 "Dziennik 1846–1853. Cz. 1–2"

Литература 
Golec J., Bojda S., Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, t. 1, Cieszyn 1993, s. 73–74.
„Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny” Tom I A–M, PWN Warszawa 1984, hasło Andrzej Cinciała s. 149

Ссылки 

Персоналии:Тешинская Силезия
Общественные деятели Польши
Родившиеся в Силезском воеводстве
Авторы энциклопедий и словарей
Авторы учебников
Польские писатели
Выпускники Ягеллонского университета
Мемуаристы Польши